Договор об ограничении стратегических вооружений:
 Договор об ограничении стратегических вооружений (СНВ-1) — двусторонний договор был подписан 30—31 июля 1991 года в Москве, вступил в силу 5 декабря 1994 года, срок действия Договора СНВ-1 истёк 5 декабря 2009 года.
 Договор об ограничении стратегических вооружений (СНВ-II) — двусторонний договор между США и Российской Федерацией был подписан Джорджем Бушем и Борисом Ельциным 3 января 1993 года.
 Договор об ограничении стратегических вооружений (СНВ-III) — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.